Большая Ультракова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области России. Входит в состав Аязгуловского сельского поселения.

Деревня впервые упоминается в материал  переписи 1785. Названа по фамилии первопоселенцев Ультраковых (первоначально именовалась Больше-Ультракова). 

Во время Гражданской войны на территории деревни шли бои.

География 
Расположена в центральной части района, на южном берегу озера Мышты, до районного центра село Аргаяш 10 км, до центра сел. поселения село  Аязгулова — 16 км.

Население 

(в 1873 — 368, в 1900 — 233, в 1916 — 217, в 1970 — 111, в 1983 — 79, в 1995 — 83)

Улицы 
Молодежная улица
Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района